Det finns flera betydelser av WSS:

 Westerås Segelsällskap
 Westerviks Segelsällskap